Перепись населения Таджикистана 2000 года — первая перепись населения, проведённая властями суверенной республики Таджикистан с 20 по 27 января 2000 года.

Результаты 
Итоги переписи были опубликованы в октябре 2001 г. Наличное население республики составило 6,128 млн чел., увеличившись по сравнению с 1989 г. на 1,018 млн чел. или 19,9 %. Основным фактором роста населения стал естественный прирост 1,455 млн чел при чистом миграционном оттоке в 437 тыс. Из-за массового выезда русскоязычных доля горожан в республике между 1989 и 2000 гг. упала с 33 % в 1989 до 26 % в 2000 году. Кроме того, впервые за долгие десятилетия, численность мужчин вновь превысила число женщин. За межпереписной период выросла численность таджиков и, незначительно, киргизов. Число остальных народов сократилось

Примечания 

Тадж
Переписи населения в Таджикистане
2000 год в Таджикистане
Январь 2000 года